Schneitbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Gewässern:

 Schneitbach (Eulach), rechter Zufluss der Eulach bei Elgg, Kanton Zürich, Schweiz
 Schneitbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold nahe der Hochdorfer Sägmühle, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schneitbach (Paar), linker Zufluss der Paar (zur Donau) in Unterschneitbach, Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg
von Orten: 

 Schneitbach, historische Namensform von Schnappach, Stadtteil von Sulzbach/Saar, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Oberschneitbach, Kirchdorf der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Unterschneitbach, Kirchdorf der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Schnaitbach
 Schneidbach
 Schneidenbach